La Hermandad del Cristo de la Buena Muerte puede referirse a las siguientes cofradías españolas:

Hermandad de penitencia del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y María Santísima del Mayor Dolor. Parroquia de San Agustín, Viernes Santo. Cádiz capital.
 La Hermandad del Santísimo Cristo de la Buena Muerte de Alicante.
 La Hermandad de la Buena Muerte  de Córdoba.
 La Pontificia y Real Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Buena Muerte de Jaén
 La Pontificia y Real Congregración del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas y Nuestra Señora de la Soledad de Málaga.
 La Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo de la Buena Muerte (Orihuela). Provincia de Alicante.
 La Hermandad Dominicana del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, de Salamanca.
 La Real e Ilustre Hermandad Sacramental de la Inmaculada Concepción y Primitiva, Franciscana y Cisterciense Cofradía de Nazarenos de la Piedad de Nuestra Señora, Santísimo Cristo de la Buena Muerte, Santa María Magdalena y María Santísima de la Hiniesta Dolorosa y Gloriosa Coronada, de Sevilla.
 La Pontificia, Patriarcal e Ilustrísima Hermandad y Archicofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y María Santísima de la Angustia. (Los Estudiantes), de Sevilla.
 La Cofradía del Descendimiento y Santísimo Cristo de la Buena Muerte, de Valladolid.
 La Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, de Zamora.
 La Real e ilustre Congregación Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias y el Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Almería.